Brazilië:
Ponte Nova (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Ponte Nova (microregio), een microregio in de deelstaat Minas Gerais
Ponte Nova (Pará), een dorp in Pará
Ponte Nova (Mato Grosso do Sul), een dorpje in Mato Grosso do Sul
Ponte Nova (Minas Gerais, nabij Medeiros), een dorpje in Minas Gerais, op 12 km van het dorp Medeiros, niet ver van Bambuí
Ponte Nova (Minas Gerais, nabij Manhumirim), een dorpje in Minas Gerais, op 3,4 km van Manhumirim
Ponte Nova (Minas Gerais, nabij Curral da Dentro), een dorpje in Minas Gerais, op 16 km van het dorp Curral da Dentro, niet ver van Aguas Vermelhas

Italië:
Birchabruck (Italiaans: Ponte Nova), een dorp in Deutschnofen (Bozen-Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol)

Portugal:
Ponte Nova (Aveiro), een dorpje in Aveiro
Ponte Nova (Guarda), een dorpje in Guarda
Ponte Nova (Leiria), een dorpje in Leiria
Ponte Nova (Viana do Castelo), een dorpje in Viana do Castelo

Zie ook
Ponta Nova, de naam van zestien verschillende dorpjes in Guinee-Bissau